Корсиканец — житель французского острова Корсика.
 «Корсиканец» (2004) — французский кинофильм режиссёра Алена Берберьяна.
 Корсиканец — оперативный псевдоним участника подпольного сопротивления в гитлеровской Германии Арвида Харнака